Osoby:
 Piet Hein (1577–1629) – holenderski żeglarz i admirał
 Piet Hein (1905-1996) – duński pisarz i naukowiec

Okręty:
 "Piet Hein" – holenderski niszczyciel z okresu II wojny światowej